Titanic či počeštěně Titanik může označovat více věcí:

 Titanic – luxusní parník, při jehož ztroskotání v roce 1912 zahynulo asi 1500 lidí.

filmy
 Saved from the Titanic (česky Zachráněná z Titanicu) – americký film z roku 1912 s přímou účastnicí potopení Titanicu herečkou Dorothy Gibsonovou, která byla i autorkou scénáře
 S.O.S. Titanic – anglický televizní film z roku 1979, režie William Hale
 Titanic II – americký videofilm z roku 2010, režie Shane Van Dyke 
 Titanic (miniseriál) – koprodukční miniseriál z roku 2012 (původně celkem 4 díly, vysíláno jako 2x2 televizní filmy)
 Titanic (film, 1927) – americký film z roku 1927, režie Allan Dwan
 Titanic (film, 1943) – německý film z roku 1943, režie Werner Von Klingler
 Titanic (film, 1953) – film z roku 1953, režie Jean Negulesco
 Titanic (film, 1996) – kanadsko-americký televizní film, režie Robert Lieberman
 Titanic (film, 1997) – americký film z roku 1997, režie James Cameron
 Titanic / In Nacht und Eis – německý film z roku 1912, režie Mime Misu, první film o Titanicu
 Vyzvednutí Titaniku – anglický film z roku 1980, režie Jerry Jameson
 Zkáza Titanicu – epizoda ze seriálu Futurama, parodie na americký velkofilm z roku 1997
 Zkáza Titaniku – anglický film z roku 1958, režie Roy Ward Baker

 hudba
 Titanic (hudební skupina) – brněnská heavy metalová skupina

divadlo
 Pravda o zkáze Titaniku – divadelní hra, autor František Ringo Čech

ostatní
 Titanic (časopis) – německý satirický časopis
 v přeneseném významu také někdy označuje to, co je předurčeno k nezvratné záhubě či zániku (co se – v přeneseném slova smyslu – "potápí")

Související články
 Atlantic (film, 1929) – anglický film z roku 1929, režie Ewald André Dupont